S:t Mårtens (finska: Marttila, svenska: S:t Mårtens) är en kommunhuvudort i Finland.   Den ligger i kommunen S:t Mårtens i den ekonomiska regionen  Loimaa ekonomiska region  och landskapet Egentliga Finland, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden Helsingfors. T Mårtens ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt T Mårtens är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om T Mårtens. Runt T Mårtens är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Pemar,  km sydväst om T Mårtens. I omgivningarna runt T Mårtens växer i huvudsak blandskog. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i Egentliga Finland
S:t Mårtens
Tätorter i Finland